Азе-ле-Ридо () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара (округ Шинон). Население 3 337 чел. (на 2006 г.).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юго-запад от Парижа, 130 км на юго-запад от Орлеана, 23 км на юго-запад от Тура.

Население

Примечания

Ссылки